NGC 4118 (другие обозначения — MCG 7-25-28, ZWG 215.30, PGC 38507) — линзовидная галактика в созвездии Гончих Псов. Открыта Р. Дж. Митчеллом в 1857 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4118
Гончие Псы (созвездие)